Adlerflycht ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth von Adlerflycht (1775–1846), deutsche Malerin
 Johann Christoph von Adlerflycht (1729–1786), Bürgermeister von Frankfurt am Main
 Justinian von Adlerflycht (1761–1831), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Thienen-Adlerflycht